Bomberman — серия видеоигр, созданная компанией Hudson Soft.

Bomberman также может означать:

 Bomberman — видеоигра 1985 года для платформы Nintendo Entertainment System, первая игра в серии.
 Bomberman — видеоигра 1990 года для платформы TurboGrafx-16.
  — видеоигра 1998 года для платформы PlayStation. В Северной Америке вышла под названием Bomberman Party Edition.
  — видеоигра 2005 года для платформы Nintendo DS.
  — видеоигра 2006 года для платформы PlayStation Portable.